Тме́за (тж. тме́зис; , разрезание, разрубание, рассечение) — структурное явление в античном стихе; разделение составного слова посредством другого слова. Например:  (Hom. Il. I, 413), где разделено ; Quo nos cumque feret fortuna (Hor. Carm. I 4, 25), где разделено «quocumque».

Тмеза часто использовалась поэтами для придания тексту дополнительных коннотаций; например: Argi nempe soles subire Letum (Mart. Ep. I 117, 9) без тмезы на «Argiletum» будет иметь вид «nempe soles subire Argiletum», «ведь постоянно ходишь Аргилетом», то есть через Аргилет (улица и район в Риме в I веке н. э.); словосочетание «subire Letum», возникающее в результате тмезы, значит «ходишь смертью», то есть через смерть, что придаёт гротескный комизм контексту и подчёркивает неблагоприятную репутацию, которую имел этот городской район.

Литература 

 Соболевский С. И. Древнегреческий язык. — М., 1948.
 Цисык А. З., Шкурдюк И. А. Античная метрика. — Минск, 2004.

Античная метрика
Метрика